По́ль Бурже́ (; 2 вересня 1852, Ам'єн — 25 грудня 1935, Париж) — французький критик та романіст, відомий насамперед своїми психологічними романам. Похований на цвинтарі Монпарнас.

Вибрані твори

Поетичні збірки 
 La Vie inquiète (Lemerre, 1875)
 Le Parnasse contemporain (Lemerre, 1876)
 Edel (Lemerre, 1878)
 Les Aveux (Lemerre, 1882)

Романи 
 Cruelle énigme (Lemerre, 1885)
 Un crime d'amour (Lemerre, 1886)
 André Cornélis (Lemerre, 1887 et Fayard, 1946)
 Mensonges (Lemerre, 1887et Fayard, 1948)
 Le Disciple (Lemerre, 1889, Plon — Nourrit, 1901, Nelson, 1911 et Marseille Transbordeurs, 2006)
 Un cœur de femme (Lemerre, 1890 et Flammarion, 1936)
 Cosmopolis (Lemerre, 1892 et Fayard, 1947)
 La Terre Promise (Lemerre, 1892)
 Une idylle tragique (mœurs cosmopolites) (Lemerre, 1896)
 La Duchesse Bleue (Lemerre, 1898)
 Le Fantôme (Plon — Nourrit et Cie, 1901)
 L'Étape (Plon — Nourrit, 1902, Hachette, 1929 et Fayard, 1946)
 Un divorce (Plon — Nourrit et Cie, 1904 et Flammarion, 1938)
 L'Émigré (Plon — Nourrit et Cie, 1907)
 Le Démon de midi (Plon — Nourrit, 1914 et Fayard, 1946)
 Le Sens de la mort (Plon — Nourrit et Cie, 1915)
 Lazarine (Plon — Nourrit, 1917)
 Némésis (Plon — Nourrit, 1918 et Flammarion, 1942)
 Laurence Albani (Plon — Nourrit, 1919)
 Un drame dans le monde (Plon — Nourrit et Cie, 1921)
 Le Roman des quatre (Plon — Nourrit,1923 — 1926), écrit en collaboration avec Gérard d'Houville, Henri Duvernois et Pierre Benoit
 Cœur pensif ne sait où il va (Plon — Nourrit et Cie, 1924)
 Le Danseur mondain (Plon — Nourrit, 1926)
 Nos actes nous suivent (Plon, 1927)
 Le Diamant de la reine (Plon, Paris, 1932)

Збірки оповідань 
 L'Irréparable (Lemerre, 1884)
 Pastels (dix portraits de femmes) (Lemerre, 1889)
 Nouveaux pastels (dix portraits d'hommes) (Lemerre, 1891)
 Un scrupule (Lemerre, 1893)
 Voyageuses (Lemerre, 1897)
 Recommencements (Lemerre, 1897)
 Complications sentimentales (Lemerre, 1898)
 Drames de famille (1900)
 Un homme d'affaires (1900)
 Monique (1900)
 L'Eau Profonde (1902)
 Les Deux Sœurs  (1905)
 Les Détours du cœur (1908)
 L'Envers du décor (1911)
 Anomalies (Plon, 1920)

Примітки

Література 
 Jean — Paul de Nola, Paul Bourget à Palerme et autres pages de littérature française et comparée, Nizet, Paris, 1979
 Anne Martin — Fugier, La Bourgeoise: la femme au temps de Paul Bourget, Éditions Grasset, 1983.
 Anne Martin — Fugier, Les Salons de la IIIe République, Éditions Perrin, 2003

Французькі есеїсти
Французькі критики
Французькі поети
Автори психологічної прози Франції
Французькі монархісти
Випускники ліцею Людовика Великого
Поети XIX століття
Поети XX століття
Письменники-романісти XIX століття
Письменники-романісти XX століття
Новелісти XIX століття
Новелісти XX століття